Се́та — испанская () и итальянская () фамилия. Известные носители:

 Делла Сета, Алессандро (1879—1944) — итальянский археолог.
 Гарсиа Сета, Лоренса Пилар более известная как Пилар Лоренгар (1928—1996) — испанская оперная певица.

См. также 
 Сётакон (Сета)